

Aziende
Paige  – casa automobilistica statunitense attiva dal 1908 al 1927.

Geografia
Paige –  comunità non incorporata nella contea di Bastrop in Texas

Musica
Jennifer Paige  – album eponimo della cantante Jennifer Paige

Onomastica
Paige  – nome proprio di persona inglese femminile

Persone 
 Amanda Paige  – modella e attrice statunitense
 Elaine Paige  – attrice e cantante britannica
 Haley Paige  – attrice pornografica messicana naturalizzata statunitense
 Jennifer Paige  – cantante statunitense
 Peter Paige  – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Paige  – nome d'arte della wrestler britannica Saraya-Jade Bevis